Chivata kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chivatá (ort), Boyacá, 
 Chivatá (kommun), Boyacá, 

Robotskapade Colombiaförgreningar